Chengguan kan syfta på:

 Chengguan, Lanzhou – ett stadsdistrikt i Lanzhou i nordvästra Kina
 Chengguan, Lhasa – ett stadsdistrikt i Lhasa i centrala Tibet
 Chengguan (socken i Kina, Guangxi)
 Chengguan (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 40,79, long 107,44)
 Chengguan (köping i Kina, Inre Mongoliet, lat 41,59, long 119,33)
 Chengguan (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 43,98, long 116,04)
 Chengguan (köping i Kina, Guizhou)
 Chengguan (socken i Kina, Hunan, lat 28,61, long 109,94)
 Chengguan (socken i Kina, Henan, lat 34,51, long 112,20)
 Chengguan (köping i Kina, Henan, lat 34,51, long 113,36)
 Chengguan, Linying
 Chengguan (socken i Kina, Henan, lat 35,04, long 114,44)
 Chengguan (socken i Kina, Henan, lat 35,68, long 114,55)
 Chengguan (köping i Kina, Henan, lat 35,56, long 114,55)
 Chengguan (socken i Kina, Henan, lat 33,57, long 114,62)
 Chengguan (socken i Kina, Henan, lat 34,83, long 114,81)
 Chengguan (socken i Kina, Hunan, lat 27,01, long 113,33)
 Chengguan (socken i Kina, Shandong, lat 36,52, long 118,54)
 Chengguan (socken i Kina, Shandong, lat 36,71, long 119,10)
 Chengguan (socken i Kina, Shandong, lat 36,79, long 119,97)
 Chengguan (köpinghuvudort i Kina, Zhejiang Sheng, lat 29,29, long 121,43)
 Chengguan (köpinghuvudort i Kina, Zhejiang Sheng, lat 30,55, long 120,08)
 Chengguan (sockenhuvudort i Kina, Xinjiang Uygur Zizhiqu, lat 38,91, long 76,16)

WP:Projekt Kina